Синьфэ́н - китайский топоним:
 Синьфэн (Цзянси) (信丰) — уезд городского округа Ганьчжоу провинции Цзянси
 Синьфэн (Гуандун) (新丰) — уезд городского округа Шаогуань провинции Гуандун